Појам Елизабета Корушка може да се односи на:
 Елизабета Корушка (краљица Немачке),
 Елизабета Корушка (краљица Сицилије),